Płaczkowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Płaczkowo, un village du powiat de Gniezno ;
 Płaczkowo, une localité du powiat de Gostyń ;
 Płaczkowo, un village du powiat de Rawicz.